Untitled (How Could This Happen to Me?) — третий сингл канадской поп-панк-группы Simple Plan со второго студийного альбома Still Not Getting Any....

Песня использовалась в социальной рекламе против вождения в состоянии опьянения.

Клип

Список композиций 
"Untitled (How Could This Happen to Me?)" - 3:28
"Welcome to My Life" (Live) - 4:13
"Jump" (Live) - 3:48

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы Simple Plan
Синглы 2004 года
Песни 2004 года
Вождение в состоянии опьянения